Марек Дялога (; ) — словацкий хоккеист, защитник.

Выступал за ряд клубов в родной Словакии. На уровне КХЛ известен по выступлениям в составе таких команд, как: «Ак Барс», братиславский «Слован», «Куньлунь Ред Стар» и рижское «Динамо»

Регулярно вызывается в национальную сборную Словакии.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 22 февраля 2016 года

Ссылки 
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Детва»
Игроки ХК «Оранж 20»
Игроки ХК «Спишска Нова Вес»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года